Les Globes de cristal sont des récompenses et distinctions, de plusieurs types différents, décernés dans les domaines de la culture et du sport.

Culture 

 Globes de cristal : prix de la presse française pour les arts et la culture ;
 Globe de cristal : récompense suprême décernée au cours du Festival international du film de Karlovy Vary.

Sports 
 Globe de cristal : distinction sportive décernée dans les sports d'hiver régis par la Fédération internationale de ski lors des éditions de Coupe du monde de ski alpin, ski nordique, ski acrobatique, ski freestyle, télémark... et snowboard.
 Globe de cristal : distinction sportive décernée par l'Union internationale de biathlon lors des éditions de Coupe du monde de biathlon.
 Globe de cristal : distinction sportive décernée par la FIL lors des éditions de Coupe du monde de luge.
 Globe de cristal : distinction sportive décernée par l'IBSF lors des éditions de Coupe du monde de bobsleigh et skeleton.